Palazzo Bartolini pode referir-se a um dos seguintes palácio de Florença:
 Palazzo Bartolini Salimbeni
 Palazzo Bartolini-Torrigiani

Desambiguação